Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 210001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 30 stycznia 2009. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

210001-210100

210101-210200

210201-210300

210301-210400

210401-210500

210501-210600

210601-210700

210701-210800

210801-210900

210901-211000

Przypisy 

Lista planetoid 210001-211000